Нижник (посёлок) — посёлок в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Нижник (церковный хор) — исполняющий нижний голос в церковном хоровом пении.

Фамилия 
Нижник — западнорусская фамилия.

 Нижник, Василий Ермолаевич (1903—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Нижник, Илья Игоревич (род. 1996) — украинский шахматист, гроссмейстер (2011).
 Нижник, Николай Николаевич (род. 1995) — украинский легкоатлет.
 Нижник, Степан Яковлевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда (1971).
  (1895—1985) — архимандрит Русской православной церкви заграницей.

Примечания